B 228 bezeichnet:
 die Bundesstraße 228 in Deutschland
 die Simmeringer Straße in Österreich

Abkürzung